Margaret de Clare ist der Name folgender Personen:

* Margaret de Clare († 1312), englische Adlige, Ehefrau von Edmund, 2. Earl of Cornwall
 Margaret de Clare († 1333), englische Adlige, Ehefrau von Bartholomew de Badlesmere, 1. Baron Badlesmere
 Margaret de Clare (1292–1342), englische Adlige, Ehefrau von Piers Gaveston und Hugh de Audley